Denis Worrall (1935-), est un universitaire, un diplomate, un homme politique et un homme d'affaires sud-africain.
 Joe Worrall (1945-), est un ancien arbitre anglais de football.
 John Worrall (1946-), est un philosophe britannique.
 William Worrall Mayo (1819-1911), médecin et chimiste britannique.
Patronyme anglais